«Предательница» — советский фильм 1977 года режиссёра Никиты Хубова. Премьера состоялась 11 января 1978 года.

Сюжет 

Марии Александровне, воспитательнице в интернате, уже под сорок, и вот она наконец-то обретает возможность устроить личную жизнь. Но человек, с которым она хочет связать свою жизнь, живёт далеко, и ей предстоит расставание с её шестым классом — детьми, которым она заменила родителей. Дети по-разному ведут себя в этой нелёгкой ситуации — от альтруизма до внутреннего протеста и даже риска своей жизнью ради того, чтобы удержать любимую воспитательницу.

В ролях

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Никита Хубов
 Сценарий: Людмила Дёмина, Валерий Дёмин, Никита Хубов
 Оператор: Михаил Якович
 Композитор: Евгений Крылатов

Ссылки 
 Отзыв в журнале «Аврора»
 Народный университет культуры 
 Советское кино, 70-е годы: основные тенденции развития
 журнал «Советская педагогика»

Фильмы СССР 1977 года
Фильмы киностудии имени М. Горького
Фильмы на русском языке